Esistono più comuni francesi con questo nome

Gouy – Aisne
Gouy – Senna Marittima